Intégrale Sport est une émission de radio sur RMC centrée sur l'actualité sportive.

L'émission 
L’Intégrale Sport est présente chaque samedi de 14h à 21h et le dimanche de 13h à 19h. 

Toutes les rencontres de rugby en intégralité avec le Top 14 et la H-Cup, les matchs de Ligue 1. Et également les essais qualificatifs et les Grands Prix de F1 et de MotoGP, les grands rendez-vous du football européen, du Basket-ball,  tennis, cyclisme et handball.

Rubriques

Intégrale foot 

Chaque samedi de 14h00 à 23h00, tous les matchs de football du ligue 1 sont à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité avec les envoyés spéciaux de RMC Sport et le dimanche de 14h00 à 19h00

Intégrale Rugby 
Chaque samedi de 14h50 à 20h15, tous les matchs de rugby du Top 14 et de la H-Cup sont à suivre en direct, en intégralité et en exclusivité avec les envoyés spéciaux de RMC Sport. .

Intégrale Formule 1 
Après chaque Grand Prix de Formule 1, Jean-Luc Roy fait les analyses du Grand Prix.

Présentateurs Actuels 
.  Christophe Cessieux (depuis 2008)

.  Thibaut Giangrande (depuis 2020)

.  Benoit Boutron (Depuis 2020)

Participants 
.  Rolland Courbis (Football)

.  Lionel Charbonnier (Football)

.  Kévin Diaz (Football)

.  Frédéric Piquionne (Football)

.  Manuel Amoros (Football)

.  Denis Charvet (Rugby)

.  Richard Dourthe (Rugby)

. Richard Pool-Jones (Rugby)

. Jean-Luc Roy (F1)

. Houssem Loussaief (Chroniqueur)

Anciens Présentateurs 
 Jean-Philippe Lustyk (2001-2002)
 Jean-François Maurel (2002-2005)
 Pierre Dorian (2005-2006)
 Yann Lavoix (2006-2007)
 Pierre Dorian (2007-2008)
 Jérôme Sillon (2012) (Samedi soir)
 Jean Rességuié (2012) (Samedi soir en remplacement de Jérôme Sillon)
Louis Amar (2016-2019)
Jean Christophe Drouet (2019-2020)

Lien externe 
 Page de l'émission sur RMC.fr

Programme du samedi
Programme du dimanche
Programme de jour
Programme d'avant-soirée
Programme de soirée
Programme de talk-show
Émission de radio depuis la France
Émission de radio en français
Émission de sport à la radio
Émission de radio sur RMC
Émission de radio en production